

Блатницький потік (притока Турця)

Блатницький потік (притока Доубрави)